Burgerpartij (Peru), Spaans: Partido Civil, voormalige en eerste politieke partij in Peru sinds 1872
 Burgerpartij (Costa Rica), Spaans: Partido Civil, voormalige politieke partij in Costa Rica van 1893 tot de jaren 1920
 Onafhankelijke Burger Partij, een Nederlandse politieke partij sinds 2012, op initiatief van Hero Brinkman
 Burger Partij Amersfoort, een Nederlandse lokale politieke partij in Amersfoort
 Democratische Burgerpartij, Tsjechisch: Občanská demokratická strana (ODS), een politieke partij in Tsjechië sinds 1991

Zie ook 
Burgerlijke partij, in het Belgisch strafrecht, de persoon die beweert schade opgelopen te hebben door een misdrijf en hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure.